Лос Рајос има више значења:

 Лос Рајос, Ла Дијез (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Рајос (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Рајос (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику